Аца Йованович — посол Сербії в Україні.
 Милан Йованович
 Іван Йованович — футбольний тренер.
 Марія Йованович — чорногорська гандболістка, олімпійська медалістка.
 Марко Йованович (* 1988) — сербський футболіст, захисник клубу «Целецнікар Панчево». Володар Кубка Ізраїлю.
 Марі Йованович — американська дипломатка. Посол США у Вірменії (2008—2011) і Киргизстані (2005—2008) та в Україні (08.2016 — 05.2019).
 Никола Йованович (* 1952) — югославський футболіст, що грав на позиції захисника. Відомий за виступами в клубах «Црвена Звезда» та «Манчестер Юнайтед», а також у складі національної збірної Югославії.
 Слободан Йованович (1869—1958) — сербський юрист, історик, політик і державний діяч.
 Софія Йованович (1895—1979) — доброволець збройних сил Королівства Сербії в обох Балканських війнах та в Першій світовій війні.
 Пая Йованович — сербський художник, що втілив у своїй творчості реалістичну манеру живопису.
 Чедомир Йованович — сербський політик.
 Константин Йованович (1849—1923) — сербський архітектор болгарського походження.
 Ярко Йованович (1925—1985) — сербський музикант і композитор ромського походження.